Топилтепек има више значења:

 Топилтепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Топилтепек (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Топилтепек (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику